Tikkes es un personaje de la saga de la Guerra de las Galaxias.

Tikkes era un ambicioso quarren que guio a la Liga de Aislamiento Quarren, durante las Guerras Clon, provocando la guerra en su planeta nativo Mon Calamari. Tikkes, estuvo en Geonosis con el Conde Dooku y firmó el tratado de los separatistas de la Confederación de Sistemas Independientes, fusionándose de este modo con tan poderoso ente.

Permaneció los últimos meses de las Guerras Clon en el planeta Utapau, junto con los demás separatistas, hasta que Darth Sidious ordenó que fuesen trasladados al planeta Mustafar para por su propia seguridad.

Tikkes viajó a Mustafar con el Consejo Separatista y fue ejecutado por Darth Vader cuando este lo decapitó.

Personajes de Star Wars